Kamin-Kaschyrskyj (; ) ist eine ukrainische Stadt mit etwas mehr als 10.000 Einwohnern. Sie ist das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons und liegt in der Oblast Wolyn zwischen der südlich gelegenen Stadt Kowel und der Grenze zu Belarus.

Geschichte 
Im Jahr 1196 wurde Koschirsk () unter Fürst Roman von Wolhynien erstmals erwähnt.

1341 kam Koscher zum Großfürstentum Litauen. Dort gehörte es ungefähr seit Ende des 14. Jahrhunderts zum Fürstentum Ratno. 1430 bekam es Stadtrecht nach Magdeburger Recht. 1569 kam es mit der Union von Lublin zu Polen.
1628 wurde das Dominikanerkloster unter Adam Alexander Sanguszko errichtet. Nach dessen Tod ging die Stadt an die Familie Kosicki.

1795 kam Kamen Kaschirskij nach der Dritten Teilung Polens zu Russland. Dort ging es an die Familie Orda.
1832 wurde das Kloster geschlossen.

Während des Ersten Weltkriegs 1916 bekam der Ort einen Anschluss an das Eisenbahnnetz (heutige Bahnstrecke Kowel–Kamin-Kaschyrskyj), zugleich wurde über die Feldbahn Iwacewice–Iwanowo–Kamien-Koczirsk auch eine Anbindung an das Schmalspurnetz nach Janów/Polesien geschaffen, diese bestand bis zum Zweiten Weltkrieg. Im Polnisch-Sowjetischen Krieges 1919 verübte der in Polens Diensten stehende General Stanisław Bułak-Bałachowicz mit seinen Einheiten Massaker an der Zivilbevölkerung des Ortes, denen 1200 Einwohner, die Hälfte davon Juden, zum Opfer fielen. 

Seit 1921 gehörte Kamień Kaszyrski wieder zu Polen. Dort gehörte es zum Powiat Kamień Koszyrski in der Woiwodschaft Polesien. 1923 wurde es Sitz eines Starost.
Infolge des Hitler-Stalin-Pakts besetzte die Sowjetunion das Gebiet, der Ort erhielt den Namen Kamin-Kaschyrsk (Камінь-Каширськ) und errichtete 1940 den Rajon Kamen-Kaschirskij. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 war der Ort bis 1944 unter deutscher Herrschaft, kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zur Sowjetunion und gehört seit 1991 zur Ukraine. Am 15. August 1944 wurde der Ort dann auf seinen heutigen Namen umbenannt.

Sehenswürdigkeiten 

  ehemaliges Dominikanerkloster (erbaut 1628)
 Prophet-Elia-Kirche (erbaut 1700)
 Kirche der Heiligen Gottesmutter Maria (erbaut 1723)
 Reste der mittelalterlichen Burganlage (12. Jahrhundert)
 Denkmal für die im Ghetto getöteten Juden

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Kamin-Kaschyrskyj (). Zu dieser zählen auch die 54 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete die Stadt zusammen mit den Dörfern Oleksijiwka und Pidzyrja die gleichnamige Stadtratsgemeinde Kamin-Kaschyrskyj (Камінь-Каширська міська рада/Kamin-Kaschyrska miska rada) im Westen des Rajons Kamin-Kaschyrskyj.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Kamin-Kaschyrskyj Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
 Oles Sanin (* 1972), Filmemacher

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Wolyn
Rajon Kamin-Kaschyrskyj
Ersterwähnung 1196
Stadtrechtsverleihung 1430